USS Wasp ist ein traditioneller Schiffsname der US-amerikanischen Marine. Es gab bisher zehn Schiffe dieses Namens.

 USS Wasp (1775), ein Schoner, Indienststellung: 1775, zerstört: 1777
 USS Wasp (1807), eine Schaluppe, Indienststellung: 1807, Übergabe an Großbritannien: 1812
 USS Wasp (1810), ein Schoner, Indienststellung: 1812, Außerdienststellung: 1814
 USS Wasp (1813), eine Schaluppe, Indienststellung: 1813, Außerdienststellung: 1814
 USS Wasp (1814), eine Schaluppe, Indienststellung: 1814, gesunken: 1814
 USS Wasp (1865), ein Raddampfer, Indienststellung: 1865, Außerdienststellung: 1876
 USS Wasp (1898), eine dampfgetriebene Yacht, Indienststellung: 1898, Außerdienststellung: 1919
 USS Wasp (CV-7), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1940, gesunken: 1942
 USS Wasp (CV-18), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1943, Außerdienststellung: 1972
 USS Wasp (LHD-1), ein Landungsdockschiff, Indienststellung: 1989

Siehe auch:
Wasp-Klasse

Weblinks 

Wasp